Bruno Vérien (né en 1963), footballeur professionnel français ;
 Dominique Vérien (née en 1965), femme politique française.